Альгирдас Альфонсович Жукаускас — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, академик АН Литовской ССР, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Литовской ССР.

Биография 
Родился в 1923 году в Биржае. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1997 гг. — инженер-механик-теплотехник, ассистент, преподаватель в Каунасском политехническом институте, аспирант Московского энергетического института на кафедре теоретических основ теплотехники, директор Физико-технического института/Института физико-технических проблем энергетики, вице-президент, председатель Отделения технических наук АН Литовской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва, Верховного Совета Литовской ССР 7-11-го созывов.

Лауреат Государственной премии Литвы в области науки (1998).

Погиб в 1997 году.

Ссылки 
 Жукаускас
 Жукаускас

Доктора технических наук
Академики АН Литовской ССР
Заслуженные деятели науки Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва